Стёрмер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Стёрмер, Карл (1874—1957) — норвежский математик и физик.
 Стёрмер, Фредрик (1839—1900) — норвежский инженер, изобретатель, промышленник и предприниматель.
 См. также 
 Штёрмер